Dente di sega – motivo ornamentale dell'architettura romanica
 Onda a dente di sega – un tipo di onda acustica